Тимур Нуруахитович Бекмамбетов (, ; Гурјев, 25. јун 1961) је руски и казахстански редитељ, продуцент и сценариста.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 
 Портрет Тимура Бекмамбетова
 

Рођени 1961.
Биографије живих особа
Руски редитељи
Руски продуценти
Руски сценаристи